Rajd Australii 2017 (26. Kennards Hire Rally) – Rajd Australii rozgrywany w Australii od 17 do 19 listopada 2017 roku. Był trzynastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Coffs Harbour w stanie Nowa Południowa Walia na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.

Rajd wygrał Thierry Neuville, zdobywając zarazem tytuł wicemistrza WRC na sezon 2017, Neuville wygrywając 9 odcinek specjalny, wygrał swój 130 oes w rajdach WRC. Drugie miejsce zajął Ott Tanak, który w całym sezonie zajął trzecie miejsce. Podium rajdu skompletował nowozelandzki kierowca Hayden Paddon.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja końcowa sezonu 2017

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

2017
Australia
2017 w Australii